Камински — польская фамилия. Известные носители:

 Камински, Джейк (род. 1988) — американский стрелок из лука.
 Камински, Дэн (род. 1979) — американский программист.
 Камински, Тадеуш (1921—1944) — польский военнослужащий, лейтенант, участник Варшавского восстания как командир взвода третьего батальона.
 Камински, Томас (род. 1993) — бельгийский футболист, вратарь.
 Камински, Фрэнк (род. 1993) — американский баскетболист.
 Камински, Януш (род. 1959) — польский кинооператор и режиссёр.

См. также 
 Каминский
 Каминьский